En , Chrustowo est le nom :

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Chrustowo, dans le powiat de Grodzisk Wielkopolski ;
 du village de Chrustowo, dans le powiat de Koło ;
 du village de Chrustowo, dans le powiat d'Oborniki ;
 du village de Chrustowo, dans le powiat de Piła ;
 du village de Chrustowo, dans le powiat de Września.